Едуард Галић (Трогир, 11. август 1936) југословенски је и хрватски редитељ и сценариста.

Филмографија

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align: center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1963. || Пропали двори ТВ филм || /
|-
| 1965. || -{Sunt lacrimae rerum }- Кратки документарни филм || /
|-
| 1965. || Парадокс ТВ филм || /
|-
| 1965. || Човјек и његова жена ТВ филм || /
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости ТВ филм || /
|-
| 1966. || Предвечерје || /
|-
| 1967. || Црне птице || /
|-
| 1967. || Пред одлазак ТВ филм || /
|-
| 1968. || Клесари Кратки документарни филм || /
|-
| 1968. || Маратонци ТВ серија || /
|-
| 1968. || Сјенке ТВ филм || /
|-
| 1968. || Последњи Стипанчићи ТВ филм || /
|-
| 1968. || Освета Кратки филм || /
|-
| 1969. || Дневник Оченашека ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Црни кишобран Кратки документарни филм || /
|-
| 1969. || Потоп ТВ филм || /
|-
| 1969. || Месечев излазак ТВ кратки филм || /
|-
| 1969. || Истарска пјесмарица Кратки документарни филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || /
|-
| 1970. || Ђурђица Бједов или о срећи Кратки документарни филм || /
|-
| 1971. || Старци Кратки филм || /
|-
| 1971. || Бијели анђели Кратки документарни филм || /
|-
| 1971. || Вежбе из гађања ТВ филм || /
|-
| 1972. || Мајка Божја Летничка Кратки документарни филм || /
|-
| 1972. || Бенедиктинке Кратки документарни филм || /
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ТВ серија || /
|-
| 1972. || Несахрањени мртваци ТВ филм || /
|-
| 1972. || Драмолет по Ћирибилију ТВ филм || /
|-
| 1973. || Горчина у грлу ТВ филм || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1974. || Пред зору Кратки филм || /
|-
| 1975. || Мука свете Маргарите ТВ серија || /
|-
| 1975. || Музика у Грозњану Кратки филм || /
|-
| 1976. || Ноћна скела ТВ филм || /
|-
| 1976. || Влајкова тајна ТВ филм || /
|-
| 1976. || Последње наздравље ТВ филм || /
|-
| 1976. || Мурталов случај ТВ кратки филм || /
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || /
|-
| 1978. || Испит зрелости ТВ филм || /
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || /
|-
| 1978. || Пред одлазак Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Пут у Кумровец ТВ филм || /
|-
| 1980. || Светозар Марковић || /
|-
| 1981. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1983. || Квит посао ТВ филм || /
|-
| 1985. || Хрватски народни препород ТВ серија || /
|-
| 1985. || Хорватов избор || /
|-
| 1987. || Свила Шкаре ТВ филм || /
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак ТВ серија || /
|-
| 1987. || Куорум || /
|-
| 1988. || Распродаја ТВ филм || /
|-
| 1988. || Предвечерје пуно скепсе ТВ филм || /
|-
| 1989. || Каштелански заљев Кратки документарни филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Разбијена ваза ТВ филм || /
|-
| 1990. || Туђинац ТВ мини серија || /
|-
| 1991. || Тину за стоту ТВ филм || /
|-
| 1991. || Сан без граница ТВ мини серија || /
|-
| 1991. || Диоскури ТВ филм || /
|-
| 1991. || Мајстор Радован и његово доба Документарни филм || /
|-
| 1992. || Славље Божићне Ноћи ТВ филм || /
|-
| 1992. || Сокак трију ружа Видео || /
|-
| 1992. || Јагуар Видео || /
|-
| 1993. || Пјевајмо пјесме, говоримо баладе ТВ филм || /
|-
| 1993. || Роктање интелектуланих крмача или Еуропа данас ТВ филм || /
|-
| 1995. || Оловна причест ТВ филм || /
|-
| 1996. || Ускрс у Пољицима Документарни филм || /
|-
| 1996. || Шокица ТВ филм || /
|-
| 1997. || Комедијице ТВ серија || /
|-
| 1997. || Ускрс у Пруговцу Документарни филм || /
|-
| 1999. || Назарећанин ТВ филм || /
|-
| 1999. || Исповијед коју нисте завриједили ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2001. || Старци ТВ филм || /
|-
| 2001. || Љубави Џорџа Вашингтона ТВ филм || /
|-
| 2001. || Бијело ТВ филм || /
|-
| 2002. || У сјени Грин Хила ТВ филм || /
|-
| 2008. || Хероји Вуковара: Гробље тенкова ТВ документарни филм || /
|-
| 2008. || Блажени Аугустин Казотић || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|-
| 2017. || За она добра стара времена || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align: center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1965. || -{Sunt lacrimae rerum }- Кратки документарни филм || /
|-
| 1967. || Црне птице || /
|-
| 1968. || Освета Кратки филм || /
|-
| 1969. || Дневник Оченашека ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Месечев излазак ТВ кратки филм || /
|-
| 1969. || Истарска пјесмарица Кратки документарни филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Старци Кратки филм || /
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Пут у Кумровец ТВ филм || /
|-
| 1985. || Хрватски народни препород ТВ серија || /
|-
| 1987. || Свила Шкаре ТВ филм || /
|-
| 1988. || Распродаја ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Туђинац ТВ мини серија || /
|-
| 1992. || Славље Божићне Ноћи ТВ филм || /
|-
| 1992. || Сокак трију ружа Видео || /
|-
| 1999. || Назарећанин ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2008. || Блажени Аугустин Казотић || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2017. || За она добра стара времена || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Хрватски редитељи
Хрватски сценаристи
Трогирани